Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2013 проводился с 11 по 17 февраля 2013 в городе Перт.

В чемпионате принимало участие 10 команд.

Победитель чемпионата получал право как мужская сборная Шотландии выступать на , который состоялся в марте—апреле 2013 в городе Виктория (провинция Британская Колумбия, Канада).

Победителями чемпионата стала (в 3-й раз в своей истории и в 3-й раз подряд) команда скипа Тома Брюстера, победившая в финале команду скипа Логана Грея. Бронзовые медали завоевала команда скипа Дэвида Эдвардса.

Одновременно и там же проходил чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2013.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф.

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 16 февраля, 14:30

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал. 16 февраля, 19:30

Финал. 17 февраля, 15:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 2013 The Co-Operative Funeralcare Scottish Men’s Finals - Royal Caledonian Curling Club (веб-архив)

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2013

Спорт в Шотландии в 2013 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди мужчин
Февраль 2013 года
Спортивные соревнования в Перте (Шотландия)